Парк культуры и отдыха:

 Парк культуры и отдыха — культурно-просветительское учреждение в странах бывшего СССР и других социалистических стран
 «Парк культуры и отдыха» — романтическая комедия режиссёра и сценариста Грега Мотоллы.